Kalak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalak, administrativ by, Jawa Timur,

Irak 

 Nāḩiyat Kalak, underdistrikt, Ninawa, 

]
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar